

Geografia 
 Nao – frazione di Jonadi in provincia di Vibo Valentia (Italia)

Sigle 
 North Atlantic Oscillation – oscillazione nord atlantica
 National Audit Office – Il NAO monitora gran parte della pubblica amministrazione nel Regno Unito, Australia e altre nazioni
 New Age Outlaws – tag team WWE
 Nuovi anticoagulanti orali, classe di farmaci

Astronomia 
 13221 Nao – asteroide della fascia principale

Codici 
 NAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nanchong (Cina)
 nao – codice ISO 639-3 della lingua naaba
 NAO – codice ISO 3166-2:BF della Provincia di Nahouri (Burkina Faso)

Altro 
 Nao – sinonimo di caracca
 Nao – altro termine per il naos dei templi
 Nao – cantante britannica 
 NAO – robot umanoide sviluppato dalla francese Aldebaran Robotics